Йоханнес (Ян) Ламмерс (нид. Johannes «Jan» Lammers, род. 2 июня 1956 в городе Зандворт) — голландский автогонщик, бывший пилот Формулы-1. Чемпион Европы Формулы-3 1978 года. Двукратный победитель «Кубка Европы Renault 5 Turbo» (1983 и 1984 годов). Победитель марафонов 24 часа Ле-Мана (1988 года) и 24 часа Дейтоны (1988 и 1990 годов). Двукратный победитель FIA Sportscar Championship (2002 и 2003 годов).

В рамках чемпионата мира Формулы-1 выступал в командах Shadow (1979), ATS/Ensign (1980—1981), Theodore (1982), March (1992). Участвовал в 41-м Гран-при Формулы-1, начиная с Гран-при Аргентины, 21 января 1979 года, очков в чемпионате мира не набирал.

В 1985 и 1986 годах стартовал в американской формульной серии CART, в чемпионатах Формулы-3000 международном (в 1986, 1993 и 1995 годах) и японском (в 1987 и 1991 годах), участвовал в британском туринговом чемпионате BTCC (1994 год) и многих других турнирах.

В 1999 основал собственную команду — Racing for Holland в FIA Sportscar Championship со своим учеником Валом Хилльбрандом, дважды становился победителем этого чемпионата, в 2002 и 2003 годах.

В 2005 стал руководителем команды Нидерландов в серии А1 Гран-при, за которую выступали Йос Ферстаппена в сезоне 2005—2006 года, а затем Йерун Блекемолен в сезоне 2006—2007 года.

Юность 
Свою карьеру Ламмерс начинал мойщиком машин в школе дрифтинга в Зандворте. Будучи 12-летним мальчиком, он показывал посетителям, как правильно заходить в занос, будучи воодушевленным владельцем этой школы и гонщиком Робом Слоутмейкером. Он в нём сразу же разглядел талант. Когда Яну исполнилось 16, он начал гоняться на местном треке. Вскоре, Ламмерс выходит на старт голландского кузовного чемпионата и Формулы-Форд, прежде чем перейти в Формулу-3 в 1977. С командой Hawke он не смог достичь хороших результатов, и в следующем сезоне он переходит в Racing Team Holland Алана Докинга. Напарники Яна по команде были — будущий гонщик Формулы-1 Хуб Роттенгаттер (который, впрочем, не добился особых успехов) и будущий победитель Indy 500 Ари Лёйендейк. Это было правильным решением, так как Ян выиграл сезон 1978 в плотной борьбе с шведом Андерсом Олофссоном.

Карьера 
Свои первые гонки Формулы-1 Ламмерс провёл в Shadow в 1979, где его напарником был Элио де Анджелис. Однако яркого дебюта у него не получилось, так как де Анджелис был первым пилотом команды. Лучшим результатом Ламмерса в том году стало 9-е место в Канаде.

В 1980 Ян переходит в команду Гюнтера Шмидта — ATS. В первых трех гонках Ламмерсу не удалось пройти квалификацию, однако на трассе Лонг-Бич он квалифицировался очень высоко — четвёртым. Этот момент можно считать взлётом его карьеры. В течение этого года он перешёл в Ensign, но ему удалось лишь три раза пройти квалификацию. В 1981 он вернулся в ATS, но провёл там лишь первые четыре гонки сезона. В 1982 Ламмерс присоединился к Theodore — его сезон там был, мягко говоря, катастрофой. Однако, ему удалось выйти на старт домашнего Гран-при. За всю свою карьеру Ламмерс не набрал ни единого очка.

Результаты гонок

Ссылки 
 Домашняя страница Яна Ламмерса
 
 f1news.ru о Яне Ламмерсе

Родившиеся 2 июня
Родившиеся в 1956 году
Автогонщики Нидерландов
Пилоты Формулы-1 из Нидерландов
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1 1990-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Shadow
Пилоты Формулы-1, выступавшие на ATS (Auto-Technisches Zubehor)
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ensign
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Theodore
Пилоты Формулы-1, выступавшие на March
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Нидерландов
Победители 24 часов Ле-Мана
Пилоты Инди-500 из Нидерландов
Пилоты TOM'S